Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi egyéni mezőnyverseny versenyszámát augusztus 2-án rendezték.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt augusztus 2-án rendezték. A verseny össztávja 194,4 kilométer volt.

Források 

Kerékpározás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon